Magic Circle ist

 eine englische Bezeichnung für eine herausragende Gruppe
 Magic Circle (London), eine Bezeichnung für die fünf besten Londoner Rechtsanwaltskanzleien
 The Magic Circle, eine britische Vereinigung für Zauberkünstler